Johan VII van Mecklenburg-Schwerin
 Johan VII van Nassau-Siegen
 Johan VII van Wallenrodt